Никола́й Алма́зов:
 Алмазов, Николай Георгиевич (1891—1937) — советский партийный и государственный деятель.
 Алмазов, Николай Иванович (род. 1927) — заслуженный строитель РСФСР, лауреат Государственной премии России.